Tony Sings for Two è un album in studio del cantante statunitense Tony Bennett, pubblicato nel 1961.

Tracce

Collegamenti esterni